Barbara Anderson (1945 -) est une actrice américaine. 
 Barbara Anderson (1926 - 2013) est une écrivaine néo-zélandaise.